Grühn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grühn (1859–1906), deutschbaltischer evangelischer Theologe und Märtyrer
 Bettina Grühn (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Cosmo Grühn (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Petra Maria Grühn (* 1950), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Gruehn
 Grün (Begriffsklärung)